Perman peut se référer à :

Patronyme 
 Alois Perman (1890-1975), pédagogue suédois ;
  (1866-1947), assistant-professeur de chimie à l'Université de Cardiff ;
  (1893-1976), médecin suédois ;
  (1856-1946), médecin suédois et père du précédent ;
 Jindřich Perman, phycologue et botaniste ;
  (1980-), chanteur et acteur autrichien ;
  (1844-1908), épicier grossiste suédois et député au Riksdag ;
  (1892-1959), théologien et pasteur suédois ;
  (1760-1839), pharmacien suédois et homme politique ;

Divertissement 
 , manga japonais écrit de 1967 à 1968, puis de 1983 à 1986.

Voir aussi 
 
 

Patronyme germanique